Mimura ist der Familienname folgender Personen:

 Kakuichi Mimura (1931–2022), japanischer Fußballspieler
 Makoto Mimura (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Shingo Mimura (* 1956), japanischer Politiker
 Takashi Mimura (* 1944), japanischer Elektroingenieur
 Yōko Mimura (* 1968), japanische Curlerin